Ha studiato presso il Conservatorio di Mosca "P. I. Čajkovskij" e alla "Gnessin Russian Academy of Music", ricevendo anche gli insegnamenti del maestro Nikita Koshkin. Ha vinto un gran numero di conscorsi e festival internazionali - fra cui il Concorso Internazionale di Chitarra Classica "Michele Pittaluga" di Alessandria (2007) e il International "Andrés Segovia" Classical Guitar Competition di Almuñécar (2009) - imponendosi come uno dei talenti più in vista nel panorama chitarristico mondiale. I suoi tour concertistici hanno fatto tappa in gran parte dell'Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone. Particolarmente ricca è la sua proposta di opere orchestrali con chitarra solista.

Il compositore italiano Angelo Gilardino gli ha dedicato il concerto Star of the morning per chitarra, violoncello e orchestra. Nikita Koshkin gli dedicò un Concerto Grosso per chitarra e orchestra.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Illarionov, Dimitri